Löhner bezeichnet:

 eine Person die Lohn erhält (veraltet) – siehe Arbeitsentgelt
 die Einwohner von Löhne

Löhner ist der Familienname folgender Personen:
 Albert Löhner (* 1948), Oberpfälzer Kommunalpolitiker (CSU) und Jurist; seit 1996 Landrat des Landkreises Neumarkt in der Oberpfalz
 Fritz Löhner-Beda (1883–1942), österreichischer Librettist, Schlagertexter und Schriftsteller
 Helmut Löhner (1903–1969), deutscher Physiker und Luftfahrtingenieur
 Hermann von Löhner (1842–1902), österreichischer Dramatiker und Literaturhistoriker
 Johann Löhner (1645–1705), deutscher Komponist, Organist und Sänger
 Joseph Löhner (1767–1837), österreichischer Agrarfachmann
 Kurt Löhner (1900–1978), deutscher Maschinenbauer und Motorenbauer
 Ludwig von Löhner (1812–1852), österreichischer (böhmischer) Mediziner, Dichter und Politiker
 Martin Löhner (1636–1707), deutscher Brunnen- und Röhrenmeister
 Rudolf Löhner (1890–1971), österreichischer Bildhauer

Siehe auch:
 Löner
 Lohner
 Löhnert